Чемпионат Нидерландов по футболу 1987—1988 является 32 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 10 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 963 голов (в среднем 3,14 голов за игру). Матчи чемпионата посетило 2 076 000 зрителей (в среднем 6 784). Это был один из худших чемпионатов по посещаемости.

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов 1987—1988. «Рода» квалифицировалась в Кубок обладателей кубков как финалист. 
2 АЗ и «ФК Ден Хааг» квалифицировались в Кубок Интертото

Плей-офф кубка УЕФА

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1987/1988
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1987 году
Спорт в Нидерландах в 1988 году